Pongau är ett distrikt i delstaten Salzburg i Österrike. Det ligger mitt i Alperna och gränsar till distrikten Pinzgau, Lungau och Tenngau i väst, sydost respektive i norr samt till delstaten Kärnten i söder. Sankt Johann im Pongau är huvudort och har givit distriktet dess administrativa namn. På registreringsskyltarna står det JO.

Kommuner
Följande kommuner ligger i Pongau (invånarantal mars 2008 inom parentes)

 Altenmarkt im Pongau (3.655)
 Bad Gastein (4.617)
 Bad Hofgastein (6.770)
 Bischofshofen (10.241)
 Dorfgastein (1.733)
 Eben im Pongau (2.154)
 Filzmoos (1.436)
 Flachau (2.658)
 Forstau (548)
 Goldegg (2.418)
 Grossarl (3.696)
 Hüttau (1.539)
 Hüttschlag (933)
 Kleinarl (907)
 Mühlbach am Hochkönig (1.581)
 Pfarrwerfen (2.201) 
 Radstadt (4.827)
 Sankt Johann im Pongau (10.722)
 Sankt Martin am Tennengebirge (1.547)   
 Sankt Veit im Pongau (3.424)
 Schwarzach im Pongau (3.468)
 Untertauern (512)
 Wagrain (3.018)
 Werfen (3.064)
 Werfenweng (862)

Distrikt i Salzburg